Nonära talsystemet är ett talsystem med basen 9. Talsystemet är ett positionssystem med de nio siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. För att påvisa att ett tal är skrivet i nonära talsystemet kan man ha sänkt 9 efter talet, till exempel: 109 = 910.

Multiplikationstabell 
Nonära talsystemets multiplikationstabell:

Omvandlare

Källor 
 

Talbaser